«Георг-Браухле-Ринг» () — станция Мюнхенского метрополитена, расположенная на линии . Станция находится в районе Моозах ().

История 
Открыта 18 октября 2003 года в составе участка «Вестфридхоф» — «Георг-Браухле-Ринг» и до 2004 года была конечной остановкой. Станция названа, как и улица над ней, в честь бывшего второго бургомистра Мюнхена Георга Браухле.

Архитектура и оформление 
Платформа без колонн и имеет высоту 7,50 метра. На стенах станции — изображения как из окружающей среды, так и со всего мира, к примеру из Берлина или Нью-Йорка. Области между изображениями состоят из красочных прямоугольников.

В 2005 году художник Франц Аккерман получил «mfi Preis Kunst am Bau 2005» за оформление стен станции под названием «Великое путешествие».

Пересадки 
Проходят автобусы следующих линий: 143, 175, 180.

См. также 
 Список станций Мюнхенского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 «Георг-Браухле-Ринг» на сайте muenchnerubahn.de
 План окрестности станции

Станции Мюнхенского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2003 году